Krzysztof Pawlak – allenatore di calcio ed ex calciatore polacco
 Mariola Pawlak – ex cestista polacca
 Paulina Pawlak – ex cestista polacca
 Waldemar Pawlak – politico polacco, per due volte Primo ministro della Polonia
 Władysław Pawlak – cestista e allenatore di pallacanestro polacco